, è un cognome di etimologia russo-polacca di alcuni personaggi
 Vsevolod Ivanovič Romanovskij – matematico sovietico
 Pëtr Arsen'evič Romanovskij – scacchista sovietico
 Vladimir Dimtrevič Romanovskij – scrittore russo
 Vladimir Zakarovič Romanovskij – generale sovietico

Pagine correlate 

 Romanov
 Romanovskij rajon